Elassochirus är ett släkte av kräftdjur. Elassochirus ingår i familjen eremitkräftor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Eremitkräftor
Elassochirus